Euroea steht für:

Städte im Römischen Reich:
 Euroea (Epiro)
 Euroea (Phoenicia)

Bistümer:
 Titularbistum Euroea in Epiro, Titularbistum
 Titularbistum Euroea in Phoenicia, Titularbistum